2019 AZTORIN German FIM Speedway Grand Prix – siódma impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2019. Zawody odbyły się 31 sierpnia 2019 na Bergring Arena w Teterowie.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Martina Smolinskiego. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Kai Huckenbeck i Max Dilger.

Ze względu problemy osobiste w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Robert Lambert.
 (#45)  Greg Hancock → (#505)  Robert Lambert

Wybór pozycji startowych odbył się 30 sierpnia.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Niemcy
2019
2019 w Niemczech